

Недари — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Недари — село в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства